Headhunter — компьютерная игра в жанре action-adventure, разработанная студией Amuze для консолей Dreamcast и PlayStation 2. По словам Джона Крокнеса, креативного директора студии Amuze, игра была создана под сильным влиянием боевиков 1980-х годов и научно-фантастических фильмов Пола Верховена.

На протяжении большей части игры геймплей представляет собой шутер от третьего лица, в котором игроки управляют главным героем Джеком Уэйдом. Перемещение между основными уровнями проходит в виде гоночной игры на мотоцикле, при этом разгон и торможение мотоцикла контролируются с помощью чувствительных аналоговых кнопок-триггеров контроллера Dreamcast.

В 2004 году на PlayStation 2 и Xbox было выпущено продолжение игры под названием Headhunter Redemption.

Компьютерные игры 2001 года
Action-adventure
Игры для Dreamcast
Игры для PlayStation 2
Компьютерные игры, разработанные в Швеции